Boca Chica, a SpaceX űrhajózási fejlesztési bázisa
 Boca Chica, település, USA, Texas állam
 Boca Chica, település, Dominikai Köztársaság